Osoby o tym nazwisku:
 Mahdi Nasiri – irański zapaśnik
 Mehran Nasiri – irański zapaśnik
 Mejsam Nasiri – irański zapaśnik, olimpijczyk
 Mohammad Nasiri – irański sztangista, olimpijczyk
 Wahid Sajadi Nasiri – irański specjalista od nieruchomości, obrońca praw człowieka i więzień polityczny